Il detentore del titolo era Stanislas Wawrinka, ma è stato battuto al terzo turno da Grigor Dimitrov col punteggio di 1-6, 2-6.

La finale è stata vinta da Novak Đoković su Tomáš Berdych per 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (campione)
 Roger Federer (terzo turno)
 Rafael Nadal  (semifinale)
 Milos Raonic (quarti di finale, ritirato)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych  (finale)
 Stan Wawrinka (terzo turno)
 Marin Čilić (quarti di finale)

 Grigor Dimitrov (quarti di finale)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Gaël Monfils (semifinale)
 John Isner (terzo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)

Qualificati 

  Norbert Gomboš (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)

  Albert Ramos (secondo turno) 
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)

Lucky loser

 Robin Haase (terzo turno)

 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Wildcard 

  Benjamin Balleret (primo turno)
  Gaël Monfils (semifinale)

  Lucas Pouille (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2015
Monte Carlo Masters 2015